Туризм в Колумбии — важный сектор экономики страны. Колумбия обладает такими достопримечательности как, к примеру, исторические памятники города Картахена, внесённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО; островной департамент Сан-Андрес-и-Провиденсия; Санта-Марта и окружающая территория. Относительно недавно Богота, столица Колумбии, стала крупным туристическим центром, благодаря развитию своих музеев и развлекательных заведений, а также крупным городским восстановительным работам, включающих в себя благоустройство общественных мест, парков и создание разветвлённой сети велосипедных маршрутов. Колумбия обладает высоким потенциалом в развитии экотуризма, благодаря своей разнообразной географии: амазонские джунгли и Анды, льянос, Карибский и Тихоокеанский регионы, пустыня Гуахира со своим уникальным биоразнообразием.

В начале и середине 1980-х годов Колумбию посещало около 1,4 миллиона иностранных туристов в год. И хотя это число позднее сократилось более чем вдвое из-за роста преступности и насилия в стране, оно вновь стало расти с 2002 года со скоростью более чем на 10 % ежегодно, достигнув 1,9 миллиона туристов в 2006 году. В этом году страна заработала $2 миллиарда от международного туризма. Туристы в Колумбию приезжают из США (24.5 %), Венесуэлы (13.4 %), Эквадора (9.1 %), Испании (6.4 %), Мексики (4.9 %). Большинство из них (около 90 %) прибывают в Колумбию по воздуху, около 10 % — наземным транспортом, и минимальное количество — морским путём.

Возрождение туристической отрасли Колумбии стало возможно благодаря политике «демократической безопасности» Альваро Урибе Велеса (президента Колумбии с 2002 по 2010 год) и так называемым туристическим караванам (caravanas turísticas), обеспечивающих военную защиту туристическим группам, пробирающихся к достопримечательностям. Политика «демократической безопасности» была направлена на восстановление контроля над всей территорией страны, борьба с наркобизнесом и организованной преступностью, укрепление системы правосудия. Правительство стремится также привлечь туристов через деятельность государственного агентства Proexport Colombia, продвигающего в туристическом бизнесе Колумбию. Министерство коммерции, промышленности и туризма Колумбии отвечает в правительстве Колумбии за развитие туризма в стране.

Популярным временем для посещения Колумбии являются периоды проведения всевозможных карнавалов, фестивалей и ярмарок: ярмарки в Кали, карнавала в Барранкилье, Летнего фестиваля в Боготе, Иберо-Американского театрального фестиваля и Фестиваля цветов. Также особенно много туристов в рождественские каникулы и во время празднований в честь независимости Колумбии. Министерство туризма отмечает временем высокого наплыва туристов сезоны Страстной недели, лета (июнь, июль, август, сентябрь) и Рождества. Во время Страстной недели многие посещают Карибский регион Колумбии или такие популярные места как Церковь Лас-Лахас, Соляной Собор Сипакиры, города Санта-Крус-де-Момпох, Гуамаль и Попаян, где совершаются важные католические ритуалы, и другие.

Достопримечательности

Всемирное наследие ЮНЕСКО 

Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Колумбии:
 Порт, крепости и монументы Картахены
 Национальный парк Лос-Катиос
 Остров Мальпело
 Город Санта-Крус-де-Момпос
 Археологический парк Сан-Агустин
 Археологический парк Тьеррадентро

Достопримечательности в Боготе и её окрестностях 

 Ботанический сад Боготы
 Площадь Боливара
 Национальный капитолий
 Музей золота
 Ла Канделярия
 Библиотека Луиса Анхеля Аранго
 Музей Малока
 Монсеррате
 Усакен
 Зона Роса
 Национальный музей
 Детский музей Боготы
 Музей Ботеро
 Музей Хорхе Элисера Гайтана
 Зона G
 Музей современного искусства
 Парк Хайме Дуке

Другие достопримечательности 
 Сьюдад-Пердида
 Колумбийский национальный парк кофе
 Соляной собор Сипакиры
 Сан-Андрес
 Вилья-де-Лейва

Экотуризм

Зона Кафетера 

Зона Кафетера (Spanish: eje cafetero) — часть колумбийского региона Пайса, известного произрастанием и производством колумбийского кофе, признанным одним из лучших в мире. Эта зона расположена в 3 департаментах: Кальдас, Киндио и Рисаральда. Они являются одними из самых маленьких в Колумбии, общая площадь — 13 873 км², это составляет около 1,2 % территории Колумбии. Общее население в 2 291 195 человек (2007 год)

Колумбия обладает береговой линией, горными районами и тропическими джунглями. Есть также вулканы и водопады.
 Амакайаку
 Мыс Вела
 Долина Кокора
 Лос-Невадос
 Вулканический комплекс Донья Хуана-Каскабель
 Острова Горгона и Мальпело
 Национальный парк Лос-Катиос
 Национальный парк Мунчикэ
 Национальный парк и горный хребет Макарена
 Национальный парк Сьерра-Невада-де-Санта-Марта
 Парк PANACA
 Парк Тайрона (Санта-Марта)
 Пустыня Татакоа
 Национальный парк Чикамоча

Транспорт

Погода 
Климат в Колумбии — тропический вдоль побережья и восточных равнин; холодный на высотах; случаются периодические засухи в некоторых областях. Колумбия — экваториальная страна с отсутствием времён года; температура значительно не изменяется на протяжении всего года.

Примечания

Ссылки